

Sigle 
 Danish Air Transport – compagnia aerea danese
 Delivered At Terminal – termine in uso nel commercio internazionale, codificato nell'Incoterms
 Dichiarazione anticipata di trattamento
 Digital Audio Tape – nastro magnetico per la registrazione audio
 Dopamine active transporter – trasportatore della dopamina 
 Disposizione anticipate di trattamento – termine utilizzato in ambito giuridico e medico

Codici 
 DAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Datong (Cina)

Informatica 
 .dat – formato di file di dati per il linguaggio di programmazione BASIC (Microsoft BASIC in MS-DOS)

Mineralogia 
 Dat – abbreviazione di datolite

Note